Partido Comunista de Cuba, de Communistische Partij van Cuba
 Primeiro Comando da Capital, een Braziliaanse criminele organisatie
 Petrus Canisius College, een middelbare school uit de omgeving van Alkmaar
 Plaveiselcelcarcinoom, een soort kanker
 Pyridiniumchlorochromaat, een oxiderend reagens in de organische chemie

 Pax Christi College, een middelbare school in het dorp Druten

Openbaar vervoer:
 Presidents' Conference Committee-tram, een van oorsprong Amerikaans trammodel
 Haagse PCC-car, een tramtype dat in de periode 1949-1993 in Den Haag heeft gereden
 Brusselse PCC-car, een tramtype dat Brussel rijdt
 PCC-car in Brooklyn, tram in Brooklyn, VS
 PCC-car in Newark, tram in de stad Newark, VS